

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 42, w tym 27 podstawowych
 Siedliska – część miasta Brzeszcze
 Siedliska – część miasta Miechów

Miejscowości na Ukrainie 
 Siedliska – dawna wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie halickim
 Siedliska – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kołomyjskim
 Siedliska – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie jaworowskim
 Siedliska – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie przemyślańskim
 Siedliska – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim

Inne 
 Siedliska – dawna wieś w  pow. piskim, gminie Pisz
 Siedliska – przystanek kolejowy w miejscowości Siedliska w gminie Wydminy, w powiecie giżyckim, w województwie warmińsko-mazurskim, w Polsce

Zobacz też 
 Czyżew-Siedliska, Siedliska Drugie, Siedliska Pierwsze, Siedliska Sławęcińskie, Siedliska Żmigrodzkie, Siedliska-Bogusz
 Siedlisko

Linki zewnętrzne